Mužská čtyřhra UniCredit Firenze Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže florentského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první turnaj na okruhu ATP Tour ve  Florencii od roku 1994. Organizátoři získali během července 2022 jednoletou licenci po zrušení podzimních turnajů v Číně kvůli proticovidovým omezením.

Vítězi se stali Francouzi Édouard Roger-Vasselin s Nicolasem Mahutem, kteří ve finále zdolali třetí nasazený, chorvatsko-americký pár Ivan Dodig a Austin Krajicek, po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali osmou společnou trofej. Šňůru neporazitelnosti navýšili na osm utkání, když o dva týdny dříve ovládli orléanský challenger. Mahut na okruhu ATP Tour vybojoval třicátý sedmý deblový titul a pro Rogera-Vasselina to bylo dvacáté třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Firenze Open
ATP Tour 2022